El Jardín zoológico de Río de Janeiro (en portugués:Jardim Zoológico do Rio de Janeiro) se localiza en el barrio de San Cristóbal, en Río de Janeiro, en Brasil. La institución tiene, entre sus principales objetivos, el desarrollo de actividades de educación ambiental, teniendo por base los animales de su acervo. Este plantel, a su vez, tiene como foco peces, reptiles, aves y mamíferos.

La exposición pública de animales vivos en la ciudad de Río de Janeiro, en la capital del entonces Imperio de Brasil, se inició con la inauguración de un jardín zoológico el 16 de enero de 1888, por parte del empresario João Batista Viana Drummond, que recibiría, en el mismo año, el título de Barón de Drummond.

Véase también 
Zona Central

Referencias

Enlaces externos 

Zoológicos de Brasil
Parques de Brasil
Turismo en Río de Janeiro
Zona Norte de Río de Janeiro